Miejscowości w Polsce:
 Popielżyn Dolny
 Popielżyn Górny
 Popielżyn-Zawady